O Desafio Internacional de Tênis de 1931 foi a 26ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Com a entrada de várias equipes sulamericanas, foi criado o grupo da América do Sul, dentro da Zona Americana. Como a França foi campeã no ano anterior, defendeu seu título no Stade Roland Garros, em Paris. Nesta edição, 22 times disputaram a Zona Europeia e 7 times disputaram a Zona Americana.

Disputas

Zona Americana

América do Norte/Central

América do Sul

Final da Zona Americana

Zona Europeia

Interzonal

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1931
1931 no desporto